Christophe Sirugue (né en 1966), homme politique français ;
 Marc-Antoine Sirugue (1754-1842), médecin, militaire et homme politique français.